Two Harbors kan syfta på:

 Two Harbors, Kalifornien
 Two Harbors, Minnesota